Всемирные зимние экстремальные игры XVII () — семнадцатые Всемирные зимние экстремальные игры, проходившие в Аспене с 24 по 27 января 2013 года.

Расписание 
 Время местное

Результаты

Лыжи

Мужской слоупстайл

Женский слоупстайл

Мужской суперпайп

Женский суперпайп

Мужской биг-эйр

Сноуборд

Женский слоупстайл

Женский суперпайп

Мужской Биг-эйр

Мужской слоупстайл

Мужской суперпайп

Медальный зачет

Ссылки 
 Официальный сайт XVII Зимних экстремальных игр

Всемирные экстремальные игры
Январь 2013 года
2013 год в Колорадо
Международные спортивные соревнования в Колорадо
Спорт в США в 2013 году